Kiwerzi (ukrainisch ; russisch /, polnisch Kiwerce) ist eine ukrainische Stadt mit 14.916 Einwohnern (Stand: 2011) und ein Eisenbahnknoten. Sie liegt in der Oblast Wolyn etwa 14 Kilometer nördlich von der Oblasthauptstadt Luzk.

Die Stadt entstand um eine wichtige Bahnstation herum ab dem Ende des 19. Jahrhunderts und wurde 1951 zur Stadt erklärt. Das aktuelle Stadtwappen wurde am 9. September 1999 angenommen.

In der Stadt befindet sich eine Schule für Krankenschwestern.

Heute verbinden folgende Eisenbahnlinien die Stadt mit dem Eisenbahnnetz:
 Bahnstrecke Kowel–Kosjatyn (eröffnet 1873)
 Bahnstrecke Lwiw–Kiwerzi (eröffnet 1890)

Verwaltungsgliederung 
Am 8. August 2018 wurde die Stadt zum Zentrum der neugegründeten Stadtgemeinde Kiwerzi (Ківерцівська міська громада/Kiwerziwska miska hromada). Zu dieser zählen auch noch die 10 Dörfer Bodjatschiw, Didowytschi, Konopelka, Murawyschtsche, Sabrody, Slawne, Slowatytschi, Sokyrytschi, Susk und Swosy, bis dahin bildete die Stadt die gleichnamige Stadtratsgemeinde Kiwerzi (Ківерцівська міська рада/Kiwerziwska miska rada) im Südwesten des Rajons Kiwerzi.

Am 12. Juni 2020 wurde die Stadtgemeinde um 13 weitere Dörfer erweitert.

Am 17. Juli 2020 wurde der Ort Teil des Rajons Luzk.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Kiwerzi Teil der Gemeinde:

Weblinks 

 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Wolyn
Rajon Luzk